Новгородская сельскохозяйственная академия — это высшее учебное заведение Новгорода, вошедшее в 1997 году в состав Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, осуществлявшее подготовку высококвалифицированных кадров в области сельского хозяйства.

История 
Развитие аграрного производства в Новгородской области 1960-ые годы требовало подготовки специалистов с высшим образованием. В связи с тем, что в Новгороде не было возможностей для открытия вуза, в 1967 году начал работу консультационный пункт Ленинградского сельскохозяйственного института (ЛСХИ).

По приказу Министерства сельского хозяйства СССР № 246 от 24 сентября 1968 года в Новгороде в апреле 1969 года начал работу филиал заочного образования ЛСХИ. Директором филиала был назначен Н. К. Кокусев. Филиал осуществлял подготовку кадров без отрыва от производства на I—III курсах по пяти специальностям: «Агрономия», «Зоотехника», «Экономика сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет», «Механизация сельского хозяйства». На старших курсах обучение шло на основной базе ЛСХИ в городе Пушкине (Царское Село).

При директоре филиала С. К. Поплавском, который позже стал проректором ЛСХИ, с 1975 в Новгородский филиал ЛСХИ стали принимать на обучение 250 человек. Открылись подготовки по новым специальностям: «Электрификация сельского хозяйства», «Защита растений», «Плодоводство», «Агрохимия». Директором Новгородского филиала ЛСХИ в 1976 году был назначен Н. Н. Маров. При нем было построено два общежития, сформирован транспортный цех, определены учебные поля. В 1983 году директором филиала был назначен кандидат сельскохозяйственных наук В. Т. Николаенок. Было принято решение о подготовке к открытию в Новгороде самостоятельного института. Филиал получил учебный корпус на улице Псковской. Свой первый выпуск Новгородский филиал ЛСХИ осуществил в 1985 году. К этому времени в нем обучалось 1742 студента, из них 642 на очном отделении.

В январе 1986 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР на базе филиала был открыт и начал свою самостоятельную деятельность Новгородский сельскохозяйственный институт (НСХИ). Ректором НСХИ был утвержден кандидат сельскохозяйственных наук П. В. Никифоров.

В 1994 году был введен в строй новый учебный корпус института в районе Деревяниц. В 1995 году в институте был открыт первый диссертационный совет по экономическим наукам. Новгородский сельскохозяйственный институт стал организатором Ассоциации учебных заведений агропромышленного комплекса области. В нее вошли Боровичский автодорожный и Новгородский гидромелиоративный техникумы, Валдайский и Новгородский совхозы-техникумы. Специалисты института помогали возрождению Юрьева монастыря.

С учетом достижений института приказом Государственного комитета по высшему образованию от 28 февраля 1995 года ему был присвоен статус сельскохозяйственной академии, в состав которой вошли три факультета: технологический, экономический и механизации сельского хозяйства. По ряду показателей Новгородская сельскохозяйственная академия (НГСХА) входила в число первых пятнадцати сельскохозяйственных вузов России.

В связи с реализацией в Новгородской области программы интеграции системы образования распоряжением Правительства Российской федерации от 15 января 1997 года на основе решения ученых советов НГСХА и НовГУ сельскохозяйственная академия была присоединена к университету на правах структурного подразделения — Академии сельского хозяйства и природных ресурсов. Экономический факультет летом того же года объединился с университетскими факультетами экономики и менеджмента, положив начало Институту экономики и управления.

Примечания 

Новгородский государственный университет